Le xian de Xing'an () est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;

Cela correspond à plusieurs subdivisions administratives de Chine correspondant à la transcription du terme mongol Khingan ( / ), utilisé par deux chaînes de montagnes du Nord-Est de la Chine, le Grand Khingan () et le petit Khingan () :
 Le district de Xing'an () est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 La ligue de Xing'an () est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.
 L'ancienne province de Xing'an (République de Chine).

Voir aussi